Die 2. Liga 1972/73 war die 25. Spielzeit der zweithöchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie begann im August 1972 und endete im Juni 1973.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister und Vizemeister stiegen direkt in die 1. Liga auf. Der Dritte und Vierten hatte noch über die Play-offs die Möglichkeit aufzusteigen. Die letzten vier Teams spielten in der Relegation gegen den Abstieg.

Vereine

Abschlusstabelle

Play-offs 
Der Dritte und Vierte spielten gegen den 13. bzw. 14. der 1. Liga um den Aufstieg.

|}
Alle Vereine blieben in ihren jeweiligen Ligen.

Relegation 
Die Teams der Plätze 13 bis 16 traten gegen die Viertplatzierten der dritten Liga I bis IV an.

|}

Die Sieger der ersten Phase sicherten sich ihre Plätze in der zweiten Liga, während sich die Verlierer um die zwei verbliebenen Plätze gegenüberstanden.

|}
Damit stieg Górnik Wałbrzych in die dritte Liga ab.

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabellen auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1972
Fußballsaison 1972/73